China Open 2015 steht für folgende Sportturniere:

 China Open 2015 (9-Ball), Poolbillardturnier
 China Open 2015 (Snooker), Snookerturnier
 China Open 2015 (Squash), Squashturnier
 China Open 2015 (Tennis), Tennisturnier
 China Open 2015 (Badminton), Badmintonturnier